A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás férfi egyéni mezőnyverseny versenyszámát július 24-én rendezték Tokió környékén.

A versenyt Richard Carapaz nyerte meg, aki az utolsó emelkedőn tudta magáról leszakítani az üldözőit. A címvédő Greg Van Avermaet feladta a versenyt. A magyar Valter Attila limitidőn túl ért célba, ezért nem ért el helyezést.

Végeredmény

Jegyzetek

Források

Kerékpározás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon